Patrik Erickson, švedski hokejist, * 13. marec 1969, Stockholm, Švedska.

Erickson je v švedski ligi igral za klube Brynäs IF, AIK IF, Djurgårdens IF in Hammarby IF. Leta 1987 je bil kot 37. izbran na NHL naboru s strani kluba Winnipeg Jets, toda v ligi NHL ni nikoli zaigral.

Za švedsko reprezentanco je nastopil na Olimpijskih igrah 1992, kjer je osvojil peto mesto, ter dveh svetovnih prvenstvih, na katerih je bil dobitnik po ene zlate srebrne medalje. Za reprezentanco je skupno odigral 91 tekem.

Pregled kariere

|-
| Brynäs IF
| Švedska liga
| 86/87
|
| 25
| 10
| 5
| 15
|
| 8
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Švedska
| Evropsko ml. prvenstvo A
| 87
|
| 7
| 5
| 4
| 9
|
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Brynäs IF
| Švedska liga
| 87/88
|
| 35
| 14
| 9
| 23
|
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Švedska
| Svetovno ml. prvenstvo A
| 88
|
| 7
| 3
| 2
| 5
|
| 8
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Brynäs IF
| Švedska liga
| 88/89
|
| 33
| 6
| 10
| 16
|
| 14
|
| 5
| 1
| 2
| 3
|
| 4
|-
| Švedska
| Svetovno ml. prvenstvo A
| 89
|
| 7
| 4
| 6
| 10
|
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Brynäs IF
| Švedska liga
| 89/90
|
| 40
| 14
| 17
| 31
|
| 18
|
| 5
| 3
| 2
| 5
|
| 4
|-
| Švedska
| Svetovno prvenstvo A
| 90
|
| 9
| 3
| 0
| 3
| +1
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Brynäs IF
| Švedska liga
| 90/91
|
| 33
| 9
| 14
| 23
|
| 36
|
| 2
| 1
| 1
| 2
|
| 4
|-
| Švedska
| Svetovno prvenstvo A
| 91
|
| 9
| 0
| 1
| 1
| +2
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| AIK IF
| Švedska liga
| 91/92
|
| 37
| 7
| 19
| 26
|
| 34
|
| 3
| 1
| 0
| 1
|
| 0
|-
| Švedska
| Olimpijske igre
| 92
|
| 8
| 2
| 2
| 4
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| AIK IF
| Švedska liga
| 92/93
|
| 22
| 7
| 7
| 14
|
| 14
|
|
|
|
|
|
|
|-
| AIK IF
| Švedska 2. liga
| 92/93
|
| 16
| 4
| 9
| 13
|
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Djurgårdens IF
| Švedska liga
| 93/94
|
| 29
| 2
| 6
| 8
|
| 8
|
| 6
| 1
| 2
| 3
|
| 0
|-
| Djurgårdens IF
| Švedska liga
| 94/95
|
| 40
| 10
| 14
| 24
|
| 18
|
| 3
| 0
| 1
| 1
|
| 8
|-
| Djurgårdens IF
| Švedska liga
| 95/96
|
| 39
| 14
| 15
| 29
|
| 10
|
| 4
| 1
| 1
| 2
|
| 0
|-
| Djurgårdens IF
| Švedska liga
| 96/97
|
| 50
| 18
| 19
| 37
|
| 26
|
| 4
| 2
| 0
| 2
|
| 4
|-
| Djurgårdens IF
| Švedska liga
| 97/98
|
| 46
| 14
| 11
| 25
| +4
| 37
|
| 14
| 5
| 1
| 6
| +2
| 6
|-
| Djurgårdens IF
| Evropska liga
| 98/99
|
| 6
| 1
| 0
| 1
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Djurgårdens IF
| Švedska liga
| 98/99
|
| 48
| 8
| 11
| 19
| -13
| 18
|
| 4
| 1
| 0
| 1
| -4
| 6
|-
| Hammarby IF
| Švedska 2. liga
| 99/00
|
| 34
| 11
| 31
| 42
| +14
| 20
|
| 2
| 0
| 1
| 1
| 0
| 0
|-
| bgcolor="#7FFF00" | Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 581
| bgcolor="#7FFF00" | 167
| bgcolor="#7FFF00" | 212
| bgcolor="#7FFF00" | 379
| bgcolor="#7FFF00" | +8
| bgcolor="#7FFF00" | 301
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 52
| bgcolor="#7FFF00" | 16
| bgcolor="#7FFF00" | 11
| bgcolor="#7FFF00" | 27
| bgcolor="#7FFF00" | -2
| bgcolor="#7FFF00" | 36
|}

Glej tudi 
 Seznam švedskih hokejistov na ledu

Zunanje povezave 
 

Živeči ljudje
Švedski hokejski centralni napadalci
Olimpijski tekmovalci za Švedsko
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 1992
Švedski hokejski reprezentanti
Izbrani na naboru lige NHL leta 1987
Izbrani na naboru lige NHL (Winnipeg Jets)
Hokejisti Brynäs IF
Hokejisti AIK
Hokejisti Djurgårdens IF
Hokejisti Hammarby IF